Cocceius, Coccejus, Cocceio o Coceyo, puede referirse a:
 Marco Coceyo Nerva, varias personas.
 Coceyo (toreut), toreut romano.
 Cayo Coceyo Balbo, cónsul sufecto en 39 a.C.
 Lucio Coceyo Aucto (s. I a.C.), arquitecto romano:
 Gruta de Cocceio.
 Lucio Coceyo Nerva, político romano (), hermano del emperador Nerva.
 Coceyo Nasón, gobernador romano de Dacia Inferior (122-126).
 Sexto Coceyo Severiano Honorino, cónsul sufecto en 147.
 Sexto Coceyo Vibiano, cónsul sufecto en 198.
 Sexto Coceyo Anicio Fausto Paulino, cónsul sufecto en la década de 260.
Dion Coceyo, orador, escritor, filósofo e historiador griego del Imperio romano.
Johannes Coccejus (1603-1669), teólogo holandés.
Gerhard Cocceius, jurista y diplomático alemán del , intervino en el Tratado de Westfalia (1648), hermano del anterior.
Heinrich Cocceius o Enrique Cocceio jurista alemán (Bremen, 1644 - Frankfurt 1719), barón del Imperio.

Notas